Martinec est un patronyme porté notamment par :

 Patrik Martinec (1971-), joueur tchèque de hockey sur glace ;
 Tomáš Martinec (1976-), joueur germano-tchèque de hockey sur glace ;
 Vladimír Martinec (1949-), joueur tchécoslovaque de hockey sur glace.